Bonhoure peut désigner :
Bonhoure, quartier de Toulouse, en France.
Adrien Bonhoure, (1860-1929), préfet et administrateur colonial français.
Alphonse Bonhoure, (1864-1909), administrateur colonial français.
Philippe Bonhoure, (1961-), joueur de rugby à XV français.